Domnus ist der Name folgender Personen:

 Donus (oder Domnus; † 678), von 676 bis 678 Bischof von Rom und damit Papst der römisch-katholischen Kirche
 Domnus I. († 273), Bischof von Antiochia 

Siehe auch:
 Domnius von Split